МУ:
Медицинский университет
Медицинское училище
Мегауретер
Московский университет
 Муниципальное управление
 Муниципальное учреждение

См. также 
 Му